Евдокимовский — топоним в России:

 Евдокимовский — посёлок в Тулунском районе Иркутской области.
 Евдокимовский — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Татищевском районе Саратовской области, упразднён в 2001 году.
 Евдокимовский — остановочный пункт Приволжской железной дороги.

См. также 

 Евдокимовский район
 Евдокимовское